Драги Костовски (Битољ, 22. април 1930 — Скопље, 3. децембар 1980) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1964. || Под истим небом || /
|-
| 1966. || До победе и даље || Кирил Нацев
|-
| 1967. || Мементо || Др. Марк
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1967. || Дивље семе || /
|-
| 1967. || Дивљина ТВ филм || /
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1968. || Брат доктора Хомера || /
|-
| 1968. || Вук са Проклетија || /
|-
| 1968. || Стотиот чекор ТВ филм || /
|-
| 1968. || Лудиот и калугерицата ТВ филм || /
|-
| 1969. || Република у пламену || Никола Карев
|-
| 1969. || Свекник ТВ филм || /
|-
| 1969. || Прозори ТВ филм || /
|-
| 1969. || Повратак из раја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Цена града || Рихтер
|-
| 1970. || Розенберговите не треба да умрат ТВ филм || Јулијус Розенберг
|-
| 1970. || Нешто веома деликатно ТВ филм || /
|-
| 1970. || Александра ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ || Виктор
|-
| 1971. || Земјаци ТВ филм || /
|-
| 1971. || Пријем ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1972. || Вртлог ТВ филм || Заробеникот
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Даме Груев
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Владиката
|-
| 1977. || Пресуда || Аспарух Савов
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Време, води || Зукјко Крлукјот
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Таку Вале
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1980.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Битољчани